Ранчо лос Сантос има више значења:

 Ранчо лос Сантос (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Сантос (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику